Ольга Буянова: Буянова, Ольга Владимировна (род. 1954) — советский тренер по художественной гимнастике.
 Буянова, Ольга Семёновна (род. 1976) — российская гандболистка.